Fazekas András (1920– ) kórboncnok, főorvos
Fazekas András (1941– ) fogorvos, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának alapító dékánja.
Fazekas András István (1954– ) okleveles gépészmérnök, címzetes egyetemi docens
Fazekas András (1955– ) fordító, Fazekas István néven színművész, Győri Ilona színésznő fia.
Fazekas András (1978– ) zenész, művésznevén Drumkiller
Fazekas András (1986. december 5. – ) harcművész
Fazekas András (1986. december 26. – ) labdarúgó, csatár

Jegyzetek